Князівство Байрейт, Байрейтське князівство, Бранденбург-Байрейт () — імперське князівство в Священній Римській імперії з центром у баварському місті Байройт. До 1604 року дану державу було відомо як князівство Кульмбах () або Бранденбург-Кульмбах. Управлялася ця держава представниками дому Гогенцолернів, що носили титул маркграфів, оскільки князівство було маркграфством.

Історія 
Князівство було засноване 21 січня 1398 року після смерті бургграфа Нюрнбергу Фрідріха V, коли його землі були розділені між двома його синами. Молодший син, Фрідріх, отримав , а старший, Іоган, отримав Байрейт. Після смерті Іогана 11 червня 1420 року два князівства були возз'єднані Фрідріхом, який на той час вже став курфюрстом Бранденбургу, прийнявши титул Фрідріха I.

Після смерті Фрідріха I 21 вересня 1440 року його володіння були розділені між синами: Іоган Алхімік отримав Байрейт (Бранденбург-Кульмбах), Фрідріх — Бранденбург, а Альбрехт-Ахіл — Ансбах.

Іоган Алхімік відмовився від своїх прав в 1457 році, після чого Кульмбах (Байрейт) перейшов у володіння його братові, Альбрехтові-Ахілові, маркграфу Бранденбургу. Згодом Ансбах управлявся молодшою лінією дому Гогенцолернів, і його правителі зазвичай назвалися маркграфами Бранденбург-Байрейту (незважаючи на те, що Байрейт знаходиться досить далеко від Бранденбургу).

У 1655 р. Байрейт був розділений на Бранденбург-Байрейт і Бранденбург-Кульмбах, однак території були возз'єднані в 1726 р. після смерті Георга Вільгельма Бранденбург-Байрейтського, котрий не залишив законних спадкоємців. Династична лінія Бранденбург-Байрейту обірвалася 20 січня 1769 р. зі смертю маркграфа Фрідріха Християна, і Байрейт перейшов Християну Фрідріху Карлу Олександру.

2 грудня 1791 р. принц і маркграф Ансбаха Карл Олександр, також успадкував Байрейт, продав можновладні права на своє князівство пруському королеві Фрідріху-Вільгельмові II. Формально Ансбах був анексований 28 січня 1792 року.

Маркграфи 
 1398: Іоган III
 1420: Фрідріх I
 1440: Іоган Алхімік
 1457: Альбрехт I Ахіл
 1486: Зігмунд
 1495: Фрідріх II
 1515: Казимир
 1527: Альбрехт II Алківіад
 1553: Георг Фрідріх
 1603: Християн
 1655: Християн Ернст
 1712: Георг Вільгельм
 1726: Георг Фрідріх Карл
 1735: Фрідріх III
 1763: Фрідріх Християн
 1769: Карл Олександр

Джерела

Посилання 
 
 German States to 1918, A-E  // WorldStatesmen.org
 House of Hohenzollern (1 of 2)  // Genealogy.eu
 House of Hohenzollern (2 of 2)  // Genealogy.eu
 Ansbach and Bayreuth  // Tacitus Historical Atlas

Франконський округ
Держави і території, засновані 1398
засновані в Європі 1398
Держави і території, зникли 1792
Історичні держави Німеччини